Ратилово — название населённых пунктов в России:

 Ратилово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Ратилово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Ратилово — деревня в Угличском районе Ярославской области.